I Can Only Imagine (MercyMe), uit 2001
 I Can Only Imagine (David Guetta), uit 2012
 I Can Only Imagine (film), uit 2018, gebaseerd op het nummer van MercyMe